Сусиньо — многозначный термин

Сусиньо — старинный замок во Франции.
 — сельскохозяйственный колледж в Бретани.
 — район болот, солончаков и озёр в Бретани.